Протасий (? — после 1332 года) — боярин, московский тысяцкий, один из ближайших сподвижников Ивана I Калиты, основатель рода Вельяминовых.

Известен участием в решении хозяйственных вопросов Московского княжества. В некоторых источниках именуется как «старейшина градский».

Упоминания о деятельности 
В «Житии митрополита Петра», написанном в 1327 году, Протасий упоминается как порученец, доверенное лицо, душеприказчик с весьма лестными характеристиками:

«призва единаго от велможь, иже бѣ устроенъ стареишина граду, нарицаемыи именемь Протасеи, сеи бѣ на нищая милостивъ и милосердъ сердцемъ».

Там же следует наказ по сохранению мира в жизни княжеской семьи, что указывает на вероятность влияния Протасия в княжеском доме и княжеском окружении.

И рече ему: «О, чадо, миръ подаи же благовѣрному князю и всему дому его, и тобѣ миръ».

Протасию поручается часть митрополичьей казны, то ли мешок, то ли коробка с ценностями, что говорит о большом доверии:

«И вда ему влагалище, еже на устроение церкви и на поминание своея памяти, и прочая домыцерковныя приказа».

Речь о поминках, о завершении строительства собора Успения в московском Кремле (Пётр был инициатором строительства и похоронен там), и об опеке церковного хозяйства.

Ещё одно упоминание Протасия существует у Епифания Премудрого в «Житии Сергия Радонежского», в контексте переселения родни Сергия из Ростова в пределы Московской земли, а именно в Радонеж, в 1332 году.

«Онисима же глаголют с Протасием тысяцкым пришедша [въ] тую же весь, глаголемую Радонѣжь… А намѣстника постави (великий князь. — В. К.) въ ней Терентиа Ртища, и лготу людем многу дарова».

Некоторые исследователи трактуют этот фрагмент, как момент переезда Протасия из Ростова в Москву, но такой вывод не согласуется с более ранним упоминанием Протасия в завещании митрополита Петра.

Историк В. А. Кучкин допускает, что Протасий выступает и здесь в роли организатора княжьих служб в Радонеже.

«Епифаний Премудрый неслучайно пишет о многих льготах и великих „ослабах“, которые предоставил и обещал  предоставить радонежским новопоселенцам Иван Калита. При этом князь должен был действовать через своих доверенных лиц: тысяцкого Протасия и наместника Терентия Ртища. Роль первого сводилась, по-видимому, к отбору т. н. служних людей для княжеского хозяйства и контролю над ними».

Вопрос времени жизни 
Из летописной редакции родословных книг следует, что Протасий сопровождал в Москву из Владимира малолетнего князя Даниила Александровича. Это могло произойти в период от смерти Даниилова отца — Александра Невского в 1263 году до смерти Даниилова дяди и опекуна Ярослава Ярославича в 1271 году. А смерть Протасия могла произойти не ранее 1332 года, так как под этим годом он ещё упоминается в «Житии Сергия Радонежского». Следовательно, активная деятельность должна включать 61 год, что вызывает сомнения у исследователей. Так В. А. Кучкин пишет:

«Получается определённое несоответствие: один представитель рода Вельяминовых действует на протяжении по меньшей мере 61 года, а три — в течение всего 42 лет. Это дает основание полагать, что указание в Летописной редакции родословных книг на Протасия, как выехавшего из Владимира в Москву вместе с князем Даниилом, является неточным»

Есть сведения, что умер Протасий в 1341 году, но они не подтверждены.

Проблема предков 
Одна из версий о предках Протасия (по С. И. Воронцову-Вельяминову) базируется на данных из Киево-Печерского патерика и исследований Г.-З. Байера.

По этой версии род Протасия выводится от шведа Олафа I, внук которого Шимон служил у Ярослава Мудрого. Сын Шимона, Георгий (Юрий) был воспитателем Юрия Долгорукого в Суздале, а Георгий является прадедом Протасия. Оценка родословной не вполне достоверна в связи с тем, что за период с прихода Шимона (1027 год) и до упоминаний о Протасии (1327 год) сменились только 5 поколений.

Проблема потомков 
Данные о потомках разнятся. В редакции летописных родословных книг упоминаются сыновья Протасия и его отец.

А у Федора сын Протасей, приехал из Володимера с великим князем Данилом, да был у великого князя Ивана Даниловича тысетцкой. А у Протасья сын Василей тысетцкой, а другой Федор Воронец, третей Тимофей окольничей, четвертой Юрьи Грунка.

По сведениям родословной книги Вельяминовых-Воронцовых у Протасия один сын, Василий.

У великого князя у Ивана у Даниловича был боярин Протасей, в Петрове житии чюдотворцове написан. А у Протасья один был сын Василей Протасьевич. А у Василья 4 сыны: первой Василей Васильевич, а был тысятцкой; другой сын Федор Воронец, а третей Тимофей, окольничей, четвертой Юрьи Грунка, от того Вельяминовы.

В культуре 
Протасий стал одним из персонажей романов Дмитрия Балашова «Младший сын», «Великий стол» и «Симеон Гордый» из цикла «Государи Московские».

Литература 
 Воронцов-Вельяминов С. И. Род дворян Воронцовых-Вельяминовых. — Тула, 1903.
 Долгоруков П. В. Российская родословная книга. IV ч. — , 1857.
 Древнерусские патерики — , 1999.
 Кучкин В. А. Юрий Долгорукий // Вопросы истории. — 1996. — № 10.
 Лихачёв Н. П. Разрядные дьяки XVI века. — , 1888.

Ссылки 
 Вельяминовы на службе у московских князей в XIV — начале XV вв.
 Тысячелетние корни славного русского рода
 Дворянские роды, прославившие Отечество

Основатели русских родов
Тысяцкие
Вельяминовы
Персоналии:Богоявленский монастырь (Москва)